Пограничный регион Лакки-Марват () — небольшая административная единица в Федерально управляемой племенной территории в Пакистане. Регион граничит с одноимённым округом, который находится на северо-востоке. Регион находится в ведении офицера районной координации округа Лакки-Марват. Общее управление пограничных регионов осуществляется через секретариат племенных территорий, расположенный в городе Пешаваре.

См. также 
 Федерально управляемые племенные территории
 Лакки-Марват (округ)

Примечания

Ссылки 
 Government of the Federally Administered Tribal Areas 
 Pakistani Federal Ministry of States and Frontier Regions 

Линия Дюранда
Пограничные регионы